Dillonvale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillonvale (Jefferson County, Ohio)
 Dillonvale (Hamilton County, Ohio)